Davis County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Davis County, Iowa 
 Davis County, Utah